Luís Fernando Bocaiuva Cunha (Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1922 – Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1993) foi um engenheiro civil, jornalista, empresário e político brasileiro que exerceu cinco mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Dados biográficos
Filho de Ranulfo Bocaiúva Cunha e Maria Vitória Bocaiúva Cunha. Engenheiro Civil formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946 foi funcionário do Banco do Brasil após trabalhar na empresa de um primo. Sua carreira jornalística começou no Correio da Manhã tornando-se diretor do Última Hora até ingressar no PTB elegendo-se deputado federal em 1958 e 1962 opondo-se à adoção da emenda parlamentarista que garantiu a posse do presidente João Goulart em 1961 e em razão de seus vínculos políticos foi cassado pelo Ato Institucional Número Um nos primeiros dias do Regime Militar de 1964 e fundou uma empresa de engenharia para que pudesse trabalhar.

Após a volta do pluripartidarismo acompanhou Leonel Brizola no ingresso ao PDT integrando sua executiva nacional e por esse partido foi reeleito deputado federal em 1982, 1986 e 1990 e em sua estadia em Brasília votou a favor da Emenda Dante de Oliveira em 1984 e escolheu Tancredo Neves no Colégio Eleitoral em 1985, além de participar da elaboração da Constituição de 1988. No segundo governo Leonel Brizola foi nomeado Secretário de Obras falecendo no exercício desse cargo.

Laços familiares
Bisneto de Quintino Bocaiuva e filho de Ranulfo Bocaiuva Cunha, prefeito de Niterói e deputado federal antes da Revolução de 1930, foi também genro de Ernesto Simões Filho.
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Deputados federais do Brasil pelo Rio de Janeiro